

Tytuł 
 Głowa państwa i inne funkcje
 Prezydent – najwyższy urząd w państwie będącym republiką, zwykle jednoznaczny z pełnieniem funkcji głowy państwa
 Prezydent Estonii
 Prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 Prezydent Skonfederowanych Stanów Ameryki
 Prezydent Stanów Zjednoczonych
 Prezydent Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
 Prezydent elekt
 Prezydent miasta

 Inne znaczenia
W wielu językach słowo prezydent (np. ang. president, fr. président), oprócz określenia urzędu politycznego jest tożsame ze słowem przewodniczący i tak jest tłumaczone zazwyczaj na język polski. Inne odpowiedniki zagranicznego prezydenta to w Polsce, w zależności od funkcji np. prezes, rektor, szef. Przykładowo:
 ang. Lord President of the Council – Lord Przewodniczący Rady
 ang. President of the Supreme Court – Prezes Sądu Najwyższego
 ang. President of The Walt Disney Company – Prezes The Walt Disney Company
 fr. Président de l’université Paris Sorbonne-Paris IV – Rektor Université Paris Sorbonne

Biologia 
 Prezydent – drzewo, okaz mamutowca olbrzymiego

Media 
 Mr. President – niemiecki zespół muzyczny
 Prezydent – polski film dokumentalny o Prezydencie RP Lechu Kaczyńskim z 2013 r.
 Pani Prezydent – amerykański serial polityczny o pierwszej kobiecie-prezydencie USA Mackenzie Allen z 2005 r.
 Wasz prezydent, nasz premier – tytuł artykułu wstępnego w Gazecie Wyborczej

Inne 
 Kopalnia Węgla Kamiennego Prezydent – kopalnia w Chorzowie
 USS President – okręty US Navy
 Prezydent Gottwald – drobnicowiec
 Prezydent – diament
 Nissan President – luksusowy samochód osobowy produkowany przez japońską firmę Nissan

Zobacz też 
 Wiceprezydent